

Geografia 
 Coghlan – barrio della città di Buenos Aires

Persone 
 Charles Coghlan (1863-1927) – politico rhodesiano
 Chris Coghlan (1985) – giocatore di baseball statunitense
 Eamonn Coghlan (1952) – mezzofondista irlandese
 John Coghlan (1946) – batterista e percussionista britannico
 Junior Coghlan (1916-2009) – attore statunitense
 Kevin Coghlan (1988) – pilota motociclistico britannico
 Lorraine Coghlan (1937) – tennista australiana
 Rose Coghlan (1851-1932) – attrice britannica naturalizzata statunitense